Enzyklopädisches Wörterbuch ist Name oder -bestandteil:
 Enzyklopädisches Wörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache, H. Menge
 Enzyklopädisches Wörterbuch oder alphabetische Erklärung aller Wörter aus fremden Sprachen, Gottlob Heinrich Heinse
 Enzyklopädisches Wörterbuch, zusammengestellt von russischen Wissenschaftlern und Schriftstellern, 1863
 Ternopiler Enzyklopädisches Wörterbuch